Анка () — румунське ім'я та похідне від нього прізвище, що нині поширене в багатьох країнах та мовах. Відомі носії:
 Анна Анка — шведсько-американська модель
 Еміль Анка — угорський шахіст
 Пол Анка — американсько-канадський співак

Див. також 
 Анка (міфологія)